Stati Uniti d'America
Delano – città della Contea di Kern, California
Delano – città della Contea di Wright, Minnesota
Delano – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania